La Lega Nazionale B 1957-1958, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Zurigo.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1958-1959.
      Retrocessa in Prima Lega 1958-1959.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Berna e Lucerna promosse in Lega Nazionale A 1958-1959.
 Malley Losanna e Nordstern Basilea retrocesse in Prima Lega 1958-1959.

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
1958 2